een plateau in Parijs; zie Beaubourg (Parijs)
 het op dit plateau gevestigde centrum voor moderne kunst; zie Centre Georges Pompidou
 Beaubourg (Vangelis), het naar dit centrum genoemde album van Vangelis
 een voormalige Franse gemeente; een onderdeel van Croissy-Beaubourg